De Noorse voetbalbeker 1995 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1995) was de 90ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 9 mei met de eerste ronde en eindigde op 5 november 1995 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Rosenborg BK dat SK Brann in de eindstrijd over twee duels versloeg en daarmee voor de zevende keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Zie ook
 Tippeligaen 1995
 1. divisjon 1995
 Noors voetbalelftal in 1995

1995
Noorwegen